Нимаха може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Нимаха (окръг, Небраска)
 Нимаха (окръг, Канзас)